Айос-Минас («Святой Мина») — греческий топоним. Может означать:

Топоним 
 
 Айос-Минас (Арта) — село в сообществе  в общине Кендрика-Дзумерка.
  — село в сообществе  в общине Просоцани.
  — село в общине Загори.
 Айос-Минас (Магнисия) — село в сообществе  в общине Волос.
 Айос-Минас (Мецовон) — село в сообществе Микра-Готиста в общине Мецовон.
  — село в сообществе  в общине Амфилохия.
  — бывшая община, ныне часть общины Хиос (дим).

Церкви 
 Собор Святого Мины
 Церковь Святого Мины (Арцвашен)

Монастырь

См. также 
 Мина (имя)
 Минас